Исона (, , )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Хусса. Занимает площадь 135,3 км². Население — 1150 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 171 км.

История 
Муниципалитет основан в 1970 году в результате слияния нескольких населенных пунктов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio web del Ayuntamiento de Isona i Conca Dellà
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Mapa de Isona i Conca Dellà en Google Maps

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды